

Первая в истории поездка офици­альной делегации Бурят-Монгольской АССР в Кремль состоялась в феврале 1936 года 
Это делегация была един­ственной из автономий среди делега­ций союзных республик, которых в кон­це 1935-го - начале 1936-го года Иосиф Сталин встречал в Кремле в ходе офици­альных торжественных приемов. Из высшего руководства страны были также председатель Президиума ЦИК СССР Михаил Калинин, председатель СНК СССР Вячеслав Молотов, нарком обороны СССР Климент Ворошилов и главный редактор газеты «Известия» Борис Таль.

До этого Кремль принял Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию

Участники официальной делегации Бурят-Монгольской АССР в Кремле 1936 г.

1. Мария Михайловна Сахьянова член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) СССР (1934—1939).

2. супруга Ардана Маркизова - Доминика Федоровна Маркизова

3. Михей Николаевич Ербанов  руководитель официальной делегации, 1-й секретарь Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б) Бурят-Монгольской республики (1928—1937).

4. Дажуп Доржиев

5. Базаржап Будаевич Будаев

6. Яков Похосоев, заведующий сельхозотделом обкома БМАССР

7. Ардан Ангадыкович Маркизов нарком земледелия

8. Алексей Бутунаев

9. Андрей Агафонов

10. Савранна Яковлевна Ербанова заместитель Госплана Бурятии

11.Шамбуева Мария Бадмаевна режиссер театра

12.Энгельсина Ардановна Маркизова

Агинский округ:

1. Линхобоев Бальжинима - колхоз им. Маркизова, Агинский аймак

2. Цыбикова Долгар - колхоз им. Мо­лотова, Улан-Ононский аймак

3. Болотов Бабу - колхоз им. Воро­шилова, Агинский аймак, зав. конефер­мой

4. Намсараев Жамсаранжап - пред­седатель колхоза им. Разумова, Агин­ский аймак

5. Зориктуева Дулмажап - доярка колхоза им. Доржиева, Агинский аймак

6. Циренов Радна - чабан колхоза им. Ягоды, Улан-Ононский аймак

7. Гончиков Тудуп - председатель колхоза «Социализм», Агинский аймак

8. Балданов Бато - член колхоза им. Ербанова, Агинский аймак, зав. МТФ

9. Буянтуев Мунко - пастух верблю­дов колхоза им. Бусыгина, Агинский аймак

10. Тыхеева Бальжит - табунщица колхоза им. Дылгирова, Агинский ай­мак

11. Рожков Александр Нефёдович - пастух колхоза «Авангард», Улан-Онон­ский аймак

12. Ванчиков Базар - редактор об­ластной газеты «Бурят-Монгол үнэн»

Усть-Ордынский округ:

1. Халмактанов Логин Ильич - пред­седатель колхоза «Красное знамя», Эхирит-Булагатский аймак

2. Халбаев Николай Васильевич - ар­тист, Аларский аймак, с. Шаранут

3. Бардамов Александр - артист, Бо­ханский аймак

4. Балсаева Мария Александровна - артистка

Селенгинский аймак:

1. Эрдынеева Дулгаржап - доярка колхоза «Улан-Удунга»

2. Бадмаев Норбо Галсанович - зам­председателя колхоза им. Сталина

3. Цыретаров Бато Цыретарович - председатель колхоза им. Тельмана

4. Очиров Нима Бадмацыренович - председатель колхоза им. 3-го Интер­национала

Мухоршибирский аймак:

1. Бадмацыренова Дулгарма - дояр­ка колхоза им. Комсомола

2. Кушнарёв Ксенофонт Семёнович - член колхоза им. Кирова

Тарбагатайский аймак:

1. Сучков Изосим Ильич - конюх кол­хоза «Победитель»

Хоринский аймак:

1. Дашихорлуев Болдансодном - председатель колхоза им. Кирова

Еравнинский аймак:

1. Бадлуев Александр Васильевич - управляющий фермой Еравнинского мясосовхоза

2. Бадмаев Ширап - сташий гурто­прав Еравнинского мясозавода

Баргузинский аймак:

1. Будаин Мунко - председатель кол­хоза «Хубисхал»

2. Диванов Гарма Диванович - Бар­гузинский аймак

3. Чойнжурова Кубулей Доржиевна - доярка колхоза «Мучин»

Джидинский аймак:

1. Банзараксаев Цыбык - председа­тель колхоза «Галын-очи»

2. Данжуров Эрдэни Тогочиевич, чабан Боргойского овцеводческого совхоза

Тункинский аймак:

1. Шарханов Жамбал Содноевич - старший конюх колхоза им. Ворошило­ва

Бичурский аймак

1. Дылгыр Гомбоевич Гомбоев

Кяхтинский аймак:

1. Намсараева Дарима Жигжитовна - колхоз им. Сталина, зав. овцеводче­ской фермой

2. Маринов Фёдор Иванович - пред­седатель колхоза им. Ульянова

Иволгинский (Улан-Удэнский) аймак:

1. Раднаев Ринчин-Доржи - член колхоза «Арбижил», зав. МТФ.

Примечания 

Персоналии:Улан-Удэ
Персоналии:Бурятия
Орден Трудового Красного Знамени
Персоналии:Улан-Удэ
История Бурятии